

Havelka (Havelková)  
 Libuše Havelková
 Martin Havelka
 Monica Havelka
 Ondřej Havelka
 Ondřej Havelka and his Melody Makers
 Rudolf Havelka
 Svatopluk Havelka

Hawelka, Hawełka 
 Antoni Hawełka
 Karol Hawełka
 Leopold Hawelka